La route départementale 939, ou RD 939, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 39 dans le Nord et le Pas-de-Calais ;
 l'ancienne RN 139 de la Rochelle à Périgueux ;
 l'ancienne RN 439 dans l'Yonne ;
 l'ancienne RN 639 de Valence-sur-Baïse à la Barthe-de-Neste ;
 l'ancienne RN 839 en Eure-et-Loir et dans l'Essonne ;
 la D 939 dans les Yvelines.

939